Valgus steht für:

 Valgusstellung, Fehlstellung von Gliedmaßen
 Valgus (Verlag), estnischer Verlag
 Gaius Quinctius Valgus, römischer Beamter des 1. Jahrhunderts v. Chr.
 Valgus (Gattung), eine Gattung der Rosenkäfer